Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Family Circle Cup 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Obhjákyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová.

Soutěž podruhé v řadě vyhrála Serena Williamsová, když ve finále přehrála srbskou turnajovou devítku Jelenu Jankovićovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–0 a 6–2. Američanka tak získala 49. singlový titul kariéry a třetí v Charlestonu.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (3. kolo, skreč)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Venus Williamsová (semifinále)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (3. kolo)
  Varvara Lepčenková (3. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo, skreč)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Laura Robsonová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Charleston Open
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013